Securitas (godin)
Securitas (beveiligingsbedrijf)
Securitas (wielerploeg)